Pablo Carreño Busta e Pablo Cuevas erano i detentori del titolo, ma si sono ritirati prima dell'inizio del torneo.

In finale David Marrero e Fernando Verdasco hanno battuto Nikola Mektić e Alexander Peya con il punteggio di 5-7, 7-5, [10-8].

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinale)

 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (primo turno) 
 Santiago González /  Julio Peralta (quarti di finale)

Wild card 

  Thomaz Bellucci /  André Sá (primo turno)

 Fabiano de Paula /  Thiago Monteiro (primo turno)

Qualificati 
  Nicolás Jarry /  Jiří Veselý (primo turno)

Lucky loser 
  David Marrero /  Fernando Verdasco (campioni)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  David Marrero /  Fernando Verdasco (ultimo turno, lucky loser)

 Nicolás Jarry /  Jiří Veselý (qualificati)

Qualificati 
  Nicolás Jarry /  Jiří Veselý

Lucky loser 
  David Marrero /  Fernando Verdasco

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Rio Open 2018